

Musica 
Kalimba – strumento musicale
Kalimba de Luna – brano musicale di Tony Esposito del 1984
Kalimba – brano musicale di Mr. Scruff del 2008 dall'album Ninja Tuna

Altro 
Kalimba Edwards – giocatore di football statunitense